Череповский — фамилия. Известные носители:

 Череповский, Алексей Юрьевич (1988) — российский самбист;
 Череповский, Евгений Николаевич (1934—1994) — украинский советский фехтовальщик, бронзовый призёр XVI Летних Олимпийских игр в Мельбурне.